Federico Guillermo III de Sajonia-Altemburgo (en alemán, Friedrich Wilhelm III. von Sachsen-Altenburg; Altemburgo, 12 de julio de 1657-ibidem, 14 de abril de 1672) fue un duque de Sajonia-Altemburgo.

Biografía 
Era el segundo hijo varón del duque Federico Guillermo II de Sajonia-Altemburgo y de Magdalena Sibila de Sajonia, su segunda esposa.

La muerte de su hermano mayor, Cristián (1663), lo convirtió en el nuevo heredero del ducado de Sajonia-Altemburgo. Cuando su padre murió en 1669, Federico Guillermo III lo sucedió; no obstante, debido a que solo tenía doce años de edad sus tíos maternos, el elector Juan Jorge II de Sajonia y el duque Mauricio de Sajonia-Zeitz, asumieron la tutela del nuevo duque y la regencia del ducado.

Solo tres años más tarde, el joven duque murió de viruela. Con su muerte, la rama de Sajonia-Altemburgo quedó extinta.

El ducado de Sajonia-Altemburgo fue dividido entre las ramas de Sajonia-Gotha y Sajonia-Weimar; sin embargo, en base al deseo del duque Juan Felipe de Sajonia-Altemburgo (tío de Federico Guillermo III), la mayor parte del ducado fue retenido por Sajonia-Gotha, ya que eran descendientes de Isabel Sofía, la única hija de Juan Felipe, quien la declaró la heredera general de la familia en caso de que se extinguiera la línea masculina.

Ancestros

Referencias 
 August Beck: Friedrich Wilhelm III. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 7, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, p. 794.

Enlaces externos 
 Magister Samuel Haberland über Friedrich Wilhelm III.

Duques de Sajonia-Altemburgo
Duques de Sajonia del siglo XVII
Nacidos en Altemburgo